Stanisław Antoni Tyszkiewicz (1727–1801) – kasztelan żmudzki i mścisławski, ciwun ejragolski
 Stanisław Tyszkiewicz (1904–1982) – profesor leśnictwa